Алекса́ндр Васи́льевич Богда́нов:
 Александр (Богданов) (в миру Александр Васильевич Богданов; 1830—1898) — священнослужитель Русской Православной церкви, епископ Тамбовский и Шацкий.
 Богданов, Александр Васильевич (1854—1906) — русский терапевт, профессор Новороссийского университета.
 Богданов, Александр Васильевич (род. 1955) — казачий генерал, атаман Забайкальского казачьего войска.